Mackenzie är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Alternativa stavningar är MacKenzie och McKenzie. Det kan ingå i geografiska namn.

Personer med efternamnet Mackenzie eller med varianter av detta namn
 Alastair Mackenzie (född 1970), skotsk skådespelare

 Barry MacKenzie (född 1941), kanadensisk ishockeyspelare
 Benjamin McKenzie (född 1978), amerikansk skådespelare
 Bret McKenzie (född 1976), nyzeeländsk musiker, komiker och skådespelare
 Cameron McKenzie-McHarg (född 1980), australisk roddare
 Compton Mackenzie (1883–1972), engelsk-skotsk författare och skotsk nationalist
 Curtis McKenzie (född 1991), kanadensisk ishockeyspelare
 Derek MacKenzie (född 1981), kanadensisk ishockeyspelare
 Don McKenzie (1947–2008), amerikansk simmare
 Doris Layton MacKenzie (född 1943), amerikansk psykolog
 Duncan McKenzie (född 1950), engelsk fotbollsspelare
 Grace McKenzie (1903–1988), brittisk simmare
 Henry Mackenzie (1745–1831), skotsk författare
 Jack McKenzie (ishockeyspelare) (född 1930), kanadensisk ishockeyspelare
 Jacqueline McKenzie (född 1967), australisk skådespelare
 Jemma McKenzie-Brown (född 1994), engelsk skådespelare
 John Mackenzie, lord MacLeod (1726–1789), skotsk militär, en tid i svensk tjänst
 Kenneth McKenzie (1797–1861), skotsk-amerikansk pälshandlare
 Linda Mackenzie (född 1983), australisk simmare
 Morell Mackenzie (1837–1892), brittisk läkare
 Niall Mackenzie  (född 1961), brittisk roadracingförare
 Peter McKenzie, nyzeeländsk skådespelare 
 Ranald Mackenzie (1840–1889), amerikansk militär
 Robert Tait McKenzie (1867–1938), kanadensisk-amerikansk läkare, skuilptör, idrotts- och scoutledare
 Scott McKenzie (1939–2012), amerikansk folk-rocksångare och låtskrivare
 William Lyon Mackenzie (1795–1861), skotsk-kanadensisk politiker

Skotska efternamn